Джордж Пекхэм (1845—1914) и Элизабет Пекхэм (1854—1940) — американские супруги: учителя, биологи-систематики, этологи, энтомологи и арахнологи. Изучали поведение животных, а также пауков-скакунов и ос.

Биография

Джордж 

Джордж Пекхэм родился в Олбани (Нью-Йорк). В 18 лет он пошёл в армию, чтобы принять участие в Гражданской войне в США и дослужился до звания младшего офицера. После войны, в 1867, получил научную степень в области права. После выпуска он работал в юридической фирме в Милуоки, но, не найдя себя в этой области, стал студентом-медиком. В 1872 второе образование было получено. Но вместо того, чтобы практиковать медицину, Джордж начал преподавать биологию. Затем он женился на своей коллеге Элизабет, занимал руководящие посты в университетах Милуоки, был директором библиотеки. Скончался в возрасте 68 лет 10 января 1914 года.

Элизабет 
Элизабет Мария Гиффорд (позже Пекхэм) родилась в Милуоки. Окончила колледж. Была активной суфражисткой и библиотекарем, одним из первых в городе. Скончалась от пневмонии в возрасте 85 лет 11 февраля 1940 года, пережив мужа более чем на четверть века.

Таксоны, названные в честь супругов 
 род Peckhamia

 Cicurina peckhami (Simon, 1898)
 Acragas peckhami (Chickering, 1946)
 Bellota peckhami Galiano, 1978
 Chapoda peckhami Banks, 1929
 Compsodecta peckhami Bryant, 1943
 Corythalia peckhami Petrunkevitch, 1914
 Goleta peckhami Simon, 1900
 Habrocestum peckhami Rainbow, 1899
 Habronattus peckhami (Banks, 1921)
 Hasarius peckhami Petrunkevitch, 1914
 Heliophanus peckhami Simon, 1902
 Hyllus brevitarsis peckhamorum Berland & Millot, 1941
 Myrmarachne peckhami Roewer, 1951
 Pachomius peckhamorum Galiano, 1994
 Pelegrina peckhamorum (Kaston, 1973)
 Pensacola peckhami Bryant, 1943
 Salticus peckhamae (Cockerell, 1897)
 Telamonia peckhami Thorell, 1891
 Thiodina peckhami (Bryant, 1940)
 Uroballus peckhami Zabka, 1985
 Viciria peckhamorum Lessert, 1927

См. также 
 Peckhamia (журнал)

Примечания

Ссылки 
 The Peckham Society 

Энтомологи США
Арахнологи
Выпускники Школы права Олбани
Выпускники Колледжа Вассара
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Медицинской школы Мичиганского университета